Frederick Pollock henviser til:

 Frederick Pollock, 1. baronet (1783-1870) – britisk jurist og politiker
 Frederick Pollock, 3. baronet (1845-1937) – britisk jurist og historiker
 Friedrich Pollock (1894-1970) – tysk sociolog og nationaløkonom